Владимир Георгиевич Папава (, р.25 марта 1955 года) — советский и грузинский учёный, ректор Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Ивана Джавахишвили. Доктор экономических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Грузии.

Биография 
С 1972 по 1977 год обучался на инженерно-экономическом факультет Тбилисского университета по специальности — экономическая кибернетика, получил квалификацию экономист-математик.

С 1979 по 1982 год учился в аспирантуре Центрального Экономико-Математического Института Академии Наук СССР в Москве.

В 1982 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидат экономических наук.

В 1989 году стал доктором экономических наук.

В 1994—2000 годах занимал пост министра экономики Грузии.

С 1995 года Профессор.

С 1997 года — член-корреспондент Академии Наук Грузии.

С 2013 года — действительный член Академии наук Грузии.

Автор более 200 научных работ.

Премии 
 2008 Премия «Филиппа Гогиашвили» Национальной Академии Наук Грузии за научный труд «Некроэкономика: Политическая экономия посткоммунистического капитализма».
 2004 год — Государственная премия Грузии в области науки и техники за цикл работ: «Методы и Модели Макроэкономического Регулирования» (совместно с грузинскими экономистами Гури Ананиашвили, Клименти Ачелашвили, Якоб Месхи, Автандил Силагадзе и Гиорги Церетели)
 1987 год — Республиканская Премия Министерства Образовании Грузии за руководство «Организация, планирование и управление промышленным предприятием» (совместно с Георгием Папава).

Примечания

Источники 
 Персональные данные на странице ТГУ
 CV
 Curriculum Vitae
 Фредерик Старр, Владимир Папава «Экономический империализм России»
 ПАПАВА Владимир Георгиевич. Ректор Тбилисского государственного университета, бывший министр экономики Грузии
 «Ректорами не рождаются…»

Академики Академии наук Грузии
Министры экономики и устойчивого развития Грузии
Ректоры Тбилисского государственного университета
Экономисты Грузии
Лауреаты Государственной премии Грузии